Константин Гусев:
 Гусев, Константин Владимирович (род. 1979) — российский хоккеист.
 
 Гусев, Константин Юрьевич (род. 1971) — советский и российский футболист. Игрок в мини-футбол, тренер.